Roger Taylor (1949-vivente) – batterista e cantautore britannico
 Roger Taylor (1960-vivente) – batterista britannico
 Roger Taylor – scrittore britannico
 Roger Taylor – tennista britannico
 Roger Kay Taylor (1937-2021) – cestista statunitense